Ryuta Sasaki (Kashima, 7 de fevereiro de 1988) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Kashima Antlers.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers